Оберцайринг ():

Топонимы 
 Оберцайринг — населённый пункт, бывший центр ярмарочной общины в Австрии, в федеральной земле Штирия (политический округ Мурталь)
 Оберцайринг — бывшая ярмарочная община в Австрии (до 01.01.2015), в федеральной земле Штирия (политический округ Мурталь)
 Оберцайринг — бывший судебный округ в Австрии (1849—1976), в федеральной земле Штирия (политический округ Мурталь)